Шмаковский сельсовет

Курганская область 
 Шмаковский сельсовет Кетовского района

Смоленская область 
 Шмаковский сельсовет Починковского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)